Champions League 2011/12 steht für:
 CONCACAF Champions League 2011/12, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2011/12, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2011/12, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2011/12, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2011/12, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2011/12, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2011/12, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2011/12, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2011/12, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2011/12 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2011/12 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2011
 Champions League 2012
 Champions League